Geografia:
 Milan (Geòrgia)
 Milan (Illinois)
 Milan (Indiana)
 Milan (Kansas)
 Milan (Minnesota)
 Milan (Missouri)
 Milan (Nou Mèxic)
 Milan (Nova Hampshire)
 Milan (Ohio)
 Milan (Tennessee)
 Biografies:
 Milan Babić (1956 - 2006), primer president de la República sèrbia de Krajina (1991-95)
 Milan Baroš (Valašské Meziříčí, 1981), futbolista txec
 Milan Hodža (Sučany, Eslovàquia, 1878 - Clearwater, Florida, 1944), polític eslovac
 Milan Jovanić (1985, Novi Sad), futbolista serbi
 Milan Jovanović (Bajina Bašta, Iugoslàvia, 1981), futbolista serbi
 Milan Kundera (1929, Brno), escriptor txec amb nacionalitat francesa
 Milan Levar, militar croat
 Milan Luhový (Ružomberok, 1963), futbolista txecoslovac que ocupava la posició de davanter
 Milan Martić, polític serbi condemnat per crims de guerra el 2007
 Milan Martinović (Belgrad, 1979), futbolista serbi que juga en la posició de defensa
 Milan Milijaš (1976, Zemun), futbolista serbi
 Milan Smiljanić (Kalmar, Suècia, 1986), futbolista serbi que juga de centrecampista
 Milan Stojadinović (1888 – 1961), polític serbi
 Milan Nedić (1877 - 1946), polític i militar serbi
 Milan Ohnisko (Brno, 1965), poeta i editor txec
 Milan Vidmar (Ljubljana, Àustria-Hongria, 1885 - 1962), enginyer, jugador i teòric dels escacs, filòsof i escriptor eslovè
 Esport:
 Milan-San Remo, cursa ciclista italiana
 Associazione Calcio Milan, club de futbol de Milà, Llombardia
 Inter Milan, club de futbol de la ciutat de Milà (Itàlia)
 UDA Gramenet-Milán B, club de futbol de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
 Miscel·lània: Mercury Milan, automòbil de tipus mid size fabricat a Hermosillo, Mèxic